USA
Russellville (Alabama)
Russellville (Arkansas)
Russellville (Dél-Karolina)
Russellville (Georgia)
Russellville (Illinois)
Russellville (Boone megye, Illinois)
Russellville (Indiana)
Russellville (Kentucky)
Russellville (Missouri)
Russellville (Ray megye, Missouri)
Russellville (Nyugat-Virginia)
Russellville (Ohio)
Russellville (Pennsylvania)
Russellville (Tennessee)